Giovanni Fietta (Asolo, 1984. november 14. –) olasz labdarúgó, a Como középpályása.

Források 
Giovanni Fietta adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1984-ben született személyek
Treviso megyeiek
Olasz labdarúgók
Az FC Treviso labdarúgói
Az US Ivrea Calcio labdarúgói
Az AS Pizzighettone labdarúgói
A Spezia Calcio labdarúgói
Az US Cremonese labdarúgói
A Calcio Como labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek